Сезон 2008/09 стал для «Боруссии» 33-м в чемпионате Германии и 99-м со дня основания клуба. После окончания худшего сезона команды за 20 лет, главный тренер Томас Долль был уволен. На его место был приглашен Юрген Клопп, который до этого тренировал Майнц 05. Именно с именем Клоппа связано множество успехов команды как на внутренней так и на международной аренах.

В первый сезон при новом тренере команда заняла 6-е место, не попав в еврокубки.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

13.650.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

10.500.000

Зима 

1.550.000

Общие убытки:13.650.000

Общая прибыль:12.050.000

Разница:1.600.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

«Вердер» получил право участия в Лиге Европы как победитель кубка Германии.

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2008/2009